Грийн може да се отнася за:

 Хора
 Андре Грийн (1927-2012), френски психолог
 Брайън Грийн (р. 1963), американски физик
 Греъм Грийн (1904-1991), английски писател
 Джерард Грийн (р. 1973), английски играч на снукър
 Джордж Грийн (1793-1841), английски математик и физик
 Майкъл Грийн (р. 1946), английски физик
 Питър Грийн (р. 1946), английски музикант
 Робърт Грийн (р. 1980), английски футболист
 Сержиньо Грийн (р. 1982), нидерландски футболист
 Сет Грийн (р. 1974), американски актьор
 Стивън Грийн (р. 1985), американски военен
 Том Грийн (р. 1971), канадски актьор
 Франсис Грийн (1850-1921), американски офицер

 Окръзи в САЩ
 Грийн (окръг, Айова)
 Грийн (окръг, Алабама)
 Грийн (окръг, Арканзас)
 Грийн (окръг, Вирджиния)
 Грийн (окръг, Джорджия)
 Грийн (окръг, Илинойс)
 Грийн (окръг, Индиана)
 Грийн (окръг, Кентъки)
 Грийн (окръг, Мисисипи)
 Грийн (окръг, Мисури)
 Грийн (окръг, Ню Йорк)
 Грийн (окръг, Охайо)
 Грийн (окръг, Пенсилвания)
 Грийн (окръг, Северна Каролина)
 Грийн (окръг, Тенеси)
 Грийн (окръг, Уисконсин)

 Други
 Рейчъл Грийн, героиня от филма „Приятели“

Фамилни имена
Английски фамилни имена